Monahan ist der Familienname folgender Personen:

 David Monahan (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor
 Debi A. Monahan (* 20. Jahrhundert), Schauspielerin
 Fintan Monahan (* 1967), irischer Geistlicher, katholischer Bischof von Killaloe
 Garry Monahan (* 1946), kanadischer Eishockeyspieler
 Hartland Monahan (* 1951), kanadischer Eishockeyspieler
 Hillary Monahan, US-amerikanische Autorin
 James G. Monahan (1855–1923), US-amerikanischer Politiker
 Kathleen Monahan (* 1972), US-amerikanische Skirennläuferin
 Peter Joseph Monahan (1882–1947), kanadischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Regina
 Sarah Monahan (* 1977), australische Schauspielerin
 Sean Monahan (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Shane Monahan (* 1974), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Monahan (* 1960), US-amerikanischer Drehbuchautor und Schriftsteller

Monahan als Teil von Firmierungen:
 Termaat & Monahan Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:

 Manahan
 Monaghan